Eléanor de Roye (24. února 1535, Francie – 23. července 1564, Francie) byla nejstarší dcerou a dědičkou Karla, seigneura de Roye a de Muret, hraběte z Roucy. Její matka Magdaléna de Mailly, paní de Conti, byla dcerou Luisy de Montmorency a nevlastní sestrou admirála Colignyho, d'Andelota a kardinála de Châtillon. Eléanor byla první manželkou knížete Ludvíka I. de Condé a tak také švagrovou krále Antonína Navarrského a tetou krále Jindřicha IV. Francouzského.

Život 
Eléanor zdědila po otci hrabství Roucy a po matce panství Conti. 22. června 1551 se jako šestnáctiletá provdala za o pět let staršího knížete Ludvíka I. de Condé a obrátila ho na reformovanou (protestantskou) víru. Měli spolu osm dětí, ale jen dva synové, Jindřich a František, měli potomky.

Během první náboženské války, zvláště v letech 1560 až 1563 se Eléanor a její matka věnovaly důležitým politickým aktivitám na podporu jejího manžela, knížete z Condé. Zatímco Condé byl vězněm ultrakatolické rodiny Guise, jeho manželka a tchyně systematicky posilovaly jeho spojenectví s protestantskými německými knížaty a s anglickou královnou Alžbětou I. Eléanor vyzbrojená touto podporou vedla jednání dopisy a přímým kontaktem s regentkou, Kateřinou Medicejskou; výsledkem byl mír z Amboise a propuštění jejího manžela.

Eléanor zemřela 23. července 1564 ve věku 29 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourboni
Hrabata z Roucy
Francouzské vévodkyně
Kněžny z Condé
Osobnosti francouzských náboženských válek
Narození v roce 1535
Narození 24. února
Narození ve Francii
Úmrtí v roce 1564
Úmrtí 23. července
Úmrtí ve Francii
Ženy